El término Who You Are —en español: Quién eres— puede hacer referencia a:

Televisión 
 Who You Are?, capítulo de la serie Buffy, la cazavampiros.

Música 
 Who You Are, álbum de Jessie J.
 «Who You Are», canción de Pearl Jam.
 «Who You Are», canción de Jessie J.